Really Simple Syndication een familie van webfeedformaten
 Rashtriya Swayamsevak Sangh, een hindoenationalistische organisatie

Wikipedia:Doorverwijspagina